Відень — столиця Австрії
 Відень — аеропорт в Австрії
 Відень — річка в Австрії
 Відень — футбольний клуб з Австрії
 Відень — музичний гурт з міста Харків, Україна